Berta (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie spanners (Geometridae)
Berta (Susukan), een bestuurslaag in het regentschap Banjarnegara van de provincie Midden-Java, Indonesië
vrouwelijke variant van Bert (voornaam)